

Aardrijkskunde
Formatie van Twente, een geologische formatie.
Hof van Twente, gemeente in het zuidwesten van Twente.
Landschap Twente, een van de drie kwartieren van Overijssel in de historie.
Regio Twente, bestaande uit veertien Overijsselse gemeenten in Twente.
Twente, de landstreek in het oosten van Nederland, die het oostelijke deel van de provincie Overijssel omvat.
Twente (gouw)
Twentekanaal, een waterweg in de Nederlandse provincies Gelderland en Overijssel.
Twenterand, een gemeente in Twente en Salland.

Cultuur en onderwijs 
Online Leeromgeving Universiteit Twente, elektronische leeromgeving.
Rijksmuseum Twenthe, een museum voor oude en moderne kunst.
Technologie Kring Twente, netwerk dat bestaat uit hightech en kennisintensieve bedrijven.
Twente One, een zonnewagen van de Universiteit Twente en Saxion Hogeschool.
Universiteit Twente, een universiteit voor technische en maatschappijwetenschappen.

Muziek 
Schola Cantorum Twente, een gregoriaans koor.
Twente FM, radiostation voor de gemeenten Dinkelland en Tubbergen.

Politiek 
Netwerkstad Twente, samenwerkingsverband tussen de Overijsselse gemeenten Enschede, Hengelo, Almelo, Oldenzaal en Borne.
Veiligheidsregio Twente, een veiligheidsregio binnen de provincie Overijssel.
Vrije Republiek Twente, een ongeorganiseerde humoristische grassroots beweging.

Sport 
FC Twente, betaaldvoetbalclub uit Enschede.
vv Twenthe, voetbalclub uit Goor.
International Student Stockey Tournament Twente, een kleinveld unihockeytoernooi.
Twente '05, grootste volleybalvereniging in Twente. 
Twente Ballooning, internationaal ballonvaartevenement.
Twente Cup, jaarlijkse golfwedstrijd voor golfprofessionals.
Wandelnetwerk Twente, een netwerk van rondwandelingen.
IJsbaan Twente, kunstijsbaan.

Zorg 
Medisch Spectrum Twente, ziekenhuis met topklinische functies.
Ziekenhuis Groep Twente, algemeen ziekenhuis.

Overig 
Combi Terminal Twente, vervoerder van zeecontainers.
De Twentsche Courant Tubantia, regionaal dagblad.
Enschede Airport Twente, militaire vliegbasis.
Spoorlijn Bedrijvenpark Twente, spoorlijn o.a. gebruikt door de NAVO.
Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente, een van oorsprong gereformeerde studentenvereniging.
Vlag van Twente, de vlag van de regio Twente.